Križanče je lahko:
 Križanče, Bedekovčina (Hrvaška)
 Križanče, Cestica (Hrvaška)